Il doppio del torneo di tennis Strasbourg WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Frew McMillan 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Robert Lutz /  Peter Rennert (quarti di finale)

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (finale)
 Mike Cahill /  Terry Moor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Strasbourg WCT 1982